Melschbach ist ein Gewässername im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg:

 Melschbach (Untere Melschbach), rechter Zufluss der Unteren Melschbach nahe dem Windhof von Dielheim
 Untere Melschbach, rechter Zufluss des Tairnbächles (zum Waldangelbach) nach Tairnbach, Gemeinde Mühlhausen

Siehe auch:
 Melsbach